Allison Tranquilli, née Allison Cook (1972-), joueuse australienne de basket-ball.
 Secondo Tranquilli
 Silvano Tranquilli